Bahārak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Bahārak (distrikt i Badakhshan), 
 Bahārak (distrikt i Takhar), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar